Santa Maria Maior peut désigner :

Toponymes

Santa Maria Maior, cathédrale, ou Se de Lisbonne
Santa Maria Maior, freguesia (ou quartier) de la ville de Funchal, dans la région autonome de Madère;

Santa Maria Maior, freguesia (ou quartier)  de Lisbonne.

Homonymie de toponyme